Zoran Knežević ist der Name folgender Personen:

* Zoran Knežević (Politiker) (1948–2014), serbisch-montenegrinischer Politiker (DPS)
 Zoran Knežević (Astronom) (* 1949), serbischer Astronom